Соревнования по тяжёлой атлетике на летних Олимпийских играх 1936 года проводились только среди мужчин.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1936
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Германии
1936 год в тяжёлой атлетике